Dardo (motorfiets), een historisch motorfietsmerk.
Kangding (plaats) of Dardo of Dartsedo, een plaats in Garzê, Sichuan, China
Kangding (arrondissement) of Dardo of Dartsedo, een arrondissement in Garzê, Sichuan, China